Fleischman est un patronyme porté notamment par :

 Albert Sidney Fleischman (1920-2010), écrivain américain de roman policier, de roman d'espionnage et sous le pseudonyme de Sid Fleischman de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Armand Fleischman (1886-1973), premier président du Fonds national juif (FNJ) de France ;
 Cyrille Fleischman (1941-2010), avocat, et écrivain français ;
 Diana Fleischman (1981 - ), psychologie évolutionniste américaine ;
 Maxime Fleischman (1938- ), une femme dramaturge montréalais, compositrice de quelques pièces théâtrales ;
 Théo Fleischman (1893-1979), journaliste, présentateur de radio et écrivain belge ;
 Tom Fleischman (1951-), mixeur cinéma américain.